De Rally van Argentinië 1988, formeel 8º Marlboro Rally Argentina, was de 8e editie van de rally van Argentinië en de negende ronde van het wereldkampioenschap rally in 1988. Het was de 182e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start was in Buenos Aires en de finish in Córdoba.

Programma

Resultaten 

 Noot: Auto's ingedeeld in de klasse Groep B waren niet gerechtigd punten te scoren.

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Vetgedrukte tekst betekent wereldkampioen.
 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

Arg
Rally van Argentinië